Ilmbacher Hof steht für folgende Hofgüter des Kartäuserklosters Ilmbach:

 Ilmbacher Hof (Iphofen), Baudenkmal in der Langen Gasse 36, Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ilmbacher Hof (Volkach), Baudenkmal in der Hauptstraße 48, Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Hauptstraße 48 (Volkach)